Esra (auch Ezra und Esdras) steht für:

 Esra (Name), männlicher und weiblicher Vorname
 Esra (Person) (5. Jh. v. Chr.), jüdischer Hohepriester
 Buch Esra, Schrift der Bibel, siehe Esra-Nehemia-Buch
 2. Buch Esra, andere Bezeichnung für das biblische Buch Nehemia, siehe Esra-Nehemia-Buch
 3. Buch Esra oder 1. Esdras, Geschichtsbuch in der Septuaginta
 4. Buch Esra, pseudepigraphische, christianisierte Apokalypse
 5. Buch Esra, später hinzugefügte Einleitung zu 4. Esra
 6. Buch Esra, später hinzugefügte Weiterführung zu 4. Esra
 Esra-Apokalypse, apokryphe Spätschrift, nur in der Äthiopischen Bibel
 Name einer frühzionistischen deutschen Organisation, siehe Chibbat Zion
 Name eines jüdisch-orthodoxen Wanderbundes, der 1918 als Jugendgruppe der jüdischen Gemeinde in Würzburg gegründet wurde; siehe auch Esra Pirche Agudath Jisroel
 Esra (Roman), autobiografischer Roman (2003) von Maxim Biller
 Esra (Verein), Verein zur Unterstützung jüdischer Kolonien in Palästina

ESRA steht als Abkürzung für:
 ESRA (Wien), ein psychosoziales Zentrum für NS-Überlebende, jüdische Migranten und für die jüdische Bevölkerung Wiens

Siehe auch:
 Esdras Edzardus (1629–1708), deutscher Orientalist, Privatgelehrter und Aktivist der Judenmission
 Esdras Heinrich Mutzenbecher (1744–1801), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Generalsuperintendent in Oldenburg
 Ezra
 Izra'

Abkürzung